Etelbert de Kent, rei de Kent
 Etelbert II d'Ànglia de l'Est, rei d'Ànglia de l'Est